Daniel Menche é um músico americano cujo trabalho pode ser classificado como pertencente ao Noise. Ele publicou CDs em selos como Trente Oiseaux, Tesco Organisation, Soleilmoon, Alien8, e Beta-lactam Ring Records.

Discografia parcial 

Incineration (Soleilmoon 1993)
Static Burn (Soleilmoon 1994)
Legions In The Walls (Trente Oiseaux 1995)
Field Of Skin (Soleilmoon 1997)
Screaming Caress (Side Effects 1997)
Vent (OR 1998)
October's Larynx (Alluvial 2001)
The Face Of Vehemence (Ground Fault 2002)
Beautiful Blood (Alien8 2003)
Garden (com Kiyoshi Mizutani) (Auscultare Research 2003)
Invoker (Antifrost 2003)
Eye On The Steel (Substractif 2004)
Skadha (Antifrost 2004)
Song of Jike (com Kiyoshi Mizutani) (Niko 2004)
Flaming Tongues (Blossoming Noise 2005)
Sirocco (Important 2005)

Cantores dos Estados Unidos